Thorpe (village, hameau en moyen-anglais) peut désigner :

Patronyme 

 Adam Thorpe (né en 1956) est un poète britannique.
 Benjamin Thorpe (1782-1870) est un philologue britannique.
 Chris Thorpe (né en 1970) est un lugeur américain.
 Christiana Thorpe (née en 1958) est une personnalité politique sierra-léonaise.
 Ian Thorpe (né en 1982) est un nageur australien.
 Jeremy Thorpe (1929-2014) est un homme politique britannique.
 Jerry Thorpe (né en 1926) est un producteur et réalisateur américain, fils de Richard.
 Jim Thorpe (1887-1953) est un sportif et acteur américain.
 Jimmy Thorpe (1913-1936), gardien de but de football de nationalité anglaise.
 Jocelyn Field Thorpe (1872-1940), chimiste britannique.
 John Henry Thorpe (1887-1944) est un homme politique britannique.
 Morgan Thorpe (fl. 1914-1928), acteur américain.
 Otis Thorpe (1962-) est un joueur américain de basket-ball.
 Richard Thorpe (1896-1991) est un réalisateur américain.
 Thomas Edward Thorpe (1845-1925), chimiste britannique.
 William Homan Thorpe (1902-1986) est un zoologiste britannique.

Toponyme 

  est un village de l'Essex, en Angleterre.
 Thorpe est un village du Derbyshire, en Angleterre.
 Thorpe est un village du Surrey, en Angleterre.
 Thorpe Willoughby est un village du Yorkshire du Nord, en Angleterre.

Patronyme anglais